A Single Man (1929), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van Harry Beaumont
A Single Man (2009), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Tom Ford
A single man (Elton John), een studioalbum van Elton John uit 1978